Ниже представлен список иностранных игроков футбольного клуба «Звезда» (Кропивницкий), которые провели за команду как минимум один матч в чемпионате или кубке Украины

Данные отредактированы по состоянию на 22 сентября 2018 года

Примечания

Ссылки 
 Все легионеры ФК «Звезда» (allplayers.in.ua)

Звезда
Списки футболистов по клубам Украины
Легионеры